Příjmení Čipera nosí:
 Dominik Čipera (1893–1963) – československý politik, starosta Zlína
 Jan Čipera (* 1964) – předseda Krajského soudu v Hradci Králové
 Josef Čipera (1850–1911) – český pedagog a rakouský politik
 Karel Čipera (1899–1981) – český fotbalista
 Vojtěch Čipera (1869–1927) – český a československý politik, předák malorolníků a domkářů na Plzeňsku